( ; 1970) ;
  ( ; 1982), footballeur israélien ;
  (* ?), psychologue clinicien, psychanalyste et écrivain marocain-américain juif ;
  ( ; * 1965) ;
Sarah Knafo, haute fonctionnaire française (née en 1993) ;
 Sébastien Knafo (né en 1979), réalisateur et acteur français ;
  () ;
 , ou Yana Chudriker-Knafo (), modèle ukraino-israélienne, présentatrice et journaliste ;
 Rabbi  ( ; 1826, Essaouira 1901), rabbin kabbaliste du Maroc.

Ce nom est souvent porté par des Juifs séfarades mais pas exclusivement. Principales variantes : Khenaffou, Knafo, Knafou. Il peut s'agir à l'origine d'un emprunt au berbère "akhnif", qui signifie "manteau", "cape", "robe de chambre", "peignoir" ou "burnous". Cependant, vu l'importance du nom dans la communauté juive, on peut aussi envisager l'hébreu "kanaf" qui signifie "aile".

Références 

Patronyme séfarade
Patronyme marocain